Oleksandriwka (; ) ist ein Dorf im Rajon Schyroke in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit 1360 Einwohnern (2012).

Das 1884 gegründete Dorf hieß bis 1903 Nowoaleksandrowka und ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde.

Geographie 
Oleksandriwka liegt 32 km südlich von Krywyj Rih und 171 km südwestlich des Oblastzentrums Dnipro. Das Rajonzentrum Schyroke ist nach 23 km Richtung Westen auf der Straße T-0411 zu erreichen. Das Dorf Nywa Trudowa im benachbarten Rajon Apostolowe liegt 10 km östlich von Oleksandriwka.

Landratsgemeinde 
Die Landratsgemeinde hat insgesamt 1379 Einwohner (2012) und eine Fläche von 2,844 km².

Zur Landratsgemeinde Oleksandriwka gehören noch das 1,5 km östlich liegende Dorf Nowe Schyttja ( ) mit 19 Einwohnern und 58,3 Hektar Fläche.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Gegründet 1884
Rajon Schyroke